En électronique, le gain désigne le rapport entre une grandeur électrique en entrée et en sortie d'un circuit (tension, courant, puissance).
 Le gain d'antenne est le pouvoir d'amplification passif d'une antenne.
 Le gain peut être employé au sens financier (voir les articles bénéfice et profit), ou plus généralement pour désigner ce que l'on gagne par une action quelconque. Il est également utilisé dans les jeux de hasard. L’hypergain est un concept défini par la psychologie expérimentale pour désigner les personnes qui gagnent énormément d'argent et passent plus de temps à l'amasser qu'à en profiter.
 En sociologie, un gain social désigne les acquis sociaux, c'est-à-dire les droits collectifs, le plus souvent d'employés, faisant partie du droit social, inscrits dans le code du travail par une loi, ou fixés au sein de chaque branche professionnelle.
 Dans l'Éducation nationale, au sein des EPLE, le GAIN désigne un Groupe d'Aide à l'INsertion, une cellule de veille contre le décrochage scolaire déclinée dans le cadre du dispositif de la MGI.
 Gain (née en 1987), chanteuse et actrice sud-coréenne.